Amphoe Mueang Satun (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der  Provinz Satun. Die Provinz Satun liegt in der Südregion von Thailand an der Westküste der Malaiischen Halbinsel.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete (von Nordwesten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Tha Phae und Khuan Don der Provinz Satun, der Staat Perlis von Malaysia und die Andamanensee.

Geschichte 
Ursprünglich bestand die Provinz Satun aus zwei Bezirken und einem Kleinbezirk. Mambang () war einer der Bezirke, er wurde 1938 in Mueang Satun umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Mueang Satun ist in zwölf Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 67 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Satun () ist eine Stadt (Thesaban Mueang), sie besteht aus dem gesamten Tambon Phiman.

Es gibt daneben drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Che Bi Lang () besteht aus Teilen des Tambon Che Bi Lang, 
 Chalung () besteht aus Teilen des Tambon Chalung, 
 Khlong Khut () besteht aus dem gesamten Tambon Khlong Khut. 

Außerdem gibt es zehn „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Satun von amphoe.com (in Thai)

Amphoe von Satun